Hospital Corporation of America (HCA Holdings, Inc.) — американская медицинская компания, управляющая сетью больниц в США и Великобритании, одна из крупнейших в мире.

Основана в 1968 году. Штаб-квартира — в Нашвилле (США). В 2013 году насчитывала 165 больниц и 115 центров хирургии в 20 штатах США и Англии. Компания неоднократно обвинялась в мошенничестве с медицинскими страховками.

История 

Основана в 1968 году в американском городе Нашвилле (штат Теннесси) Томасом Фристом, Томасом Фристом‑младшим и Джеком Месси.

Из скромного офиса компания управляла своей первой больницей — Park View Hospital. Через год компания стала публичной, выйдя с IPO на Нью‑Йоркскую фондовую биржу, имея в управлении 26 больниц. Через три года офис компании переехал в новое большое здание. Через 10 лет выручка компании перешагнула за 1 млрд долларов. В начале 1980-х годов в управлении HCA находилось  349 больниц. В этом десятилетии были приобретены компании Health Care Corporation, General Care Corporation, Hospital Affiliates International, General Health Services. В 1988 году проведён первый делистинг.

В начале 1990-х годов осуществила второе IPO, совершила слияние с компанией Columbia Hospital Corporation и стала называться Columbia/HCA. В корпорацию входило свыше 350 больниц, 145 учреждений амбулаторной хирургии, 550 агентств по уходу за больными на дому, персонал насчитывал 285 тысяч человек, капитализация компании оценивалась в 20 млрд долларов. В 2011 году в третий раз осуществила IPO.

Судебные преследования 

В те же 1990-е годы в отношении компании проводилось расследование по подозрению в мошенничестве с медицинской страховкой Medicare с участием ФБР и Налоговой службой США. После скандала компания избавилась от непрофильных активов, не связанных непосредственно с оказанием медицинских услуг.

В начале 2000‑х компания была признана виновной в 14 преступлениях, включая махинации с программой Medicare: врачи выставляли пациентам неверные диагнозы для госпитализации в свои больницы (штраф по Medicare, не считая процентов, составил 631 млн долларов, компенсации — 250 млн долларов, иски — около двух млрд долларов). После этого компания стала называться как и прежде — Hospital Corporation of America.

В середине 2000-х годов компания выплатила 20 млн долларов по искам акционерам, уличившим менеджмент в искажении финансовой отчётности.

В 2011 году газетой The New York Times были установлены новые махинации, проведённые HCA со страховыми выплатами, которые успели принести ей резкое увеличение доходов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Больницы США